RS Персея — красный сверхгигант, звезда в правой части созвездия Персея. Её радиус превышает радиус Солнца примерно в 770 раз.

Местоположение 
Звезда находится в рассеянном звёздном скоплении NGC 884, которое является частью Двойного скопления в Персее.

Изменчивость 
Является полуправильной переменной звездой. Видимая звёздная величина варьируется от 7.82 до 10.0 в течение 245 дней.

Характеристики 
Звезда находится от Солнца на расстоянии около 8000 световых лет. Светимость, вероятно, достигает около или более 80 тыс. ед. Эффективная температура приблизительно равна 3500 К. Масса звезды больше солнечной в 12 — 15 раз. RS Персея входит в Список крупнейших звёзд.

См. также 
 Йота Персея
 Персей A

Примечания

Ссылки 
 Кривая RS Персея  .
 Индекс переменных звезд. RS Персея  .
 Чего-то не хватает .
 Созвездие Персей — Гид по созвездиям  .

 Красные сверхгиганты
 Объекты HD и HDE
 Полуправильные переменные звёзды